Lans est un toponyme qui peut désigner :

Communes initialement dénommées Lans 

 Lans (Saône-et-Loire): commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté  ;
 Lans (Tyrol) : commune autrichienne, située dans le Tyrol ;
 Lans, devenue en 1947 Lans-en-Vercors : commune française, située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Communes comprenant le terme Lans 

 Mont-de-Lans : ancienne commune française, située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Villard-de-Lans : commune française, située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes;
 Lanslevillard : ancienne commune française située en Haute Maurienne, dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes;
 Lanslebourg-Mont-Cenis : ancienne commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Autres localités 
 Lans : hameau de la commune française de Jausiers, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Divers 
 La villard-de-Lans (race bovine) ou villarde est une race bovine originaire du département de l'Isère.